Vecht est le nom de deux rivières aux Pays-Bas et en Allemagne.
 Vecht, fleuve dans la province d'Utrecht et de Hollande-Septentrionale ;
 Overijsselse Vecht, Vechte (all.) ou Vecht, rivière de la Basse-Saxe, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et d'Overijssel.

Voir aussi 
 Vechten, village néerlandais en province d'Utrecht